Malmen kan syfta på:
Malmen, Pargas – Pargas centrum
Malmen, Kalmar – en stadsdel i Kalmar
Malmen, Västerås kommun – en småort i Västerås kommun
Malmens flygplats – en militär flygplats belägen vid Malmslätt i Linköping
Malmen Montessori – en skola i Borås
Malmen-Kolbotten – en småort i Haninge kommun
Malmensjöarna – sjör i Katrineholms kommun
Nedre Malmen – en sjö i Katrineholms kommun
Mellan-Malmen – en sjö i Katrineholms kommun
Övre Malmen – en sjö i Katrineholms kommun
Hotell Malmen – ett hotell på Södermalm i Stockholm
ett tidigare bostadsområde i nuvarande Skogskyrkogården - se Tallkroga malm
Malmen eller Drottningholmsmalmen – ett område nära Drottningholms slott i Ekerö kommun

Se även 
Malm (olika betydelser)
Norrmalm (olika betydelser)
Östermalm
Södermalm (olika betydelser)
Västermalm
Marmen